Daaquam est un mot amérindien qui signifie « rivière qui porte beaucoup d'eau ». Trois toponymes québécois portent ce nom :
 Le village de Daaquam
 La rivière Daaquam
 Le canton de Daaquam